Shameless (Britse televisieserie)
Shameless (Amerikaanse televisieserie)